Zygmunt Kaczyński (1894−1953) − duchowny
 Zygmunt Kaczyński (1919−1984) − harcmistrz